Алтея — власна назва.
 Алтея — каледонська цариця.
 Алтея (німфа) — німфа.
 Алтея (рід рослин) — рід рослин родини Мальвові (Malvales).
 119 Алтея — астероїд головного поясу.